Лапош () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Лапош () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Лапош.
 Лапош () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Адміністративно підпорядковується місту Дерменешть.